Князь Дми́трий Петро́вич Волко́нский (1764—1812) — русский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант, военный губернатор Архангельской губернии (1797).

Рюрикович, из княжеского рода Волконских. Сын князя П. А. Волконского (1724—1801) и Анисьи Ивановны урожденная Гагина (1737—1782). Дядя светлейшего князя П. М. Волконского, который стал его наследником.

Биография 
Произведён из капитан-поручиков Преображенского полка в капитаны (04 марта 1788). Из гвардии капитанов в полковники (31 декабря 1792).

15 сентября 1794 г. награждён орденом св. Георгия 3 класса 

Во уважение на усердную службу и отличное мужество, оказанное им сперва 8-го июля при Свинчанах и Пошемянах, где он, командуя отрядом, разбил мятежников польских, овладев их пушками, а потом при овладении укреплениями и самым городом Вильною, нанес многочисленному неприятелю поражение и участвовал в одержанной победе.

Бригадир, генерал-майор (08.05.1797), генерал-лейтенант (18.10.1798). Член Главной Военной коллегии, участвовал в комиссии, учрежденной под председательством Великого Князя Константина Павловича, для рассуждения о нуждах армии, членами которой были князья: Прозоровский, Долгорукий и генералы: Татищев, Свечин и Ламб (1801).

Находился в действующей армии на Кавказе (1804), где неудача князя Цицианова под Эриванью приписана была его замедлению, вследствие чего к концу года он отозван из армии. Находился в качестве генерал-интенданта армии в числе немногих лиц свиты, выехавших (18 марта 1807) с императором Александром I Павловичем в действующую армию. 

Умер он от ран после продолжительной болезни († 30 сентября 1812) в селе Малинки, Рязанской губернии, где и был временно погребен.

Жена: Екатерина Алексеевна урождённая Мельгунова (1770—1853), дочь генерал-губернатора А. П. Мельгунова и Натальи Ивановны урождённая Салтыкова, статс-дама — известна благоустройством подмосковной усадьбы Суханово Подольского уезда. Она перенесла прах мужа в блистательный мавзолей, выстроенный в Суханово по проекту Жилярди.

См. также 
 Русские портреты XVIII и XIX столетий. Издание Великого князя Николая Михайловича

Литература 

 Сост. княгиня Е.Г. Волконская. Род князей Волконских: Материалы, собр. и обраб. кн. Е.Г. Волконской. С портр. авт., снимком с родословной 1686  и гербом рода СПБ. Тип: М.М. Стасюлевича. 1900. Волконский Дмитрий Петрович. стр. 701-702.

Ссылки 
 
 Дмитрий Петрович Волконский (1764-1812)
 Дмитрий Петрович Волконский (1764-1812)

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Дмитрий Петрович
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Умершие от ран
Похороненные в Ленинском районе (Московская область)